Стив Джобс:
 Стив Джобс (1955—2011) — американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер
 «Стив Джобс» (книга) — биография Стива Джобса, написанная Уолтером Айзексоном.
 «Стив Джобс» (фильм) — биографическая драма, базирующаяся на истории жизни Стива Джобса.